Angi István (1888–1968) székely földbirtokos, országgyűlési képviselő
Angi István (1933–2020) zeneesztéta, kritikus, publicista